

Llocs 
 Roca Foradada (Bellver de Cerdanya). Muntanya de 1.980 metres que es troba al municipi de Bellver de Cerdanya a la comarca de la Baixa Cerdanya
 Roca Foradada (el Bruc). Muntanya de 886,6 metres que es troba al municipi del Bruc al parc natural de la muntanya de Montserrat
 Roca Foradada (Benifallet). Muntanya de 200 metres que es troba al municipi de Benifallet a la comarca del Baix Ebre
 Roca Foradada del Passador. Muntanya de 163 metres que es troba al municipi de Tivenys a la comarca del Baix Ebre
 Roca Foradada (la Pobla de Segur). Cim de 1.054,3 metres d'altitud situat en el terme municipal de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà
 Roca Foradada (Prades). Muntanya que es troba terme municipal de Prades, al Baix Camp
 Roca Foradada (Torrelles de Foix). Muntanya de 590 metres que es troba al municipi de Torrelles de Foix a la comarca de l'Alt Penedès

Arqueologia 
Una roca foradada és un monument megalític
 Roca Foradada. Monument megalític.
 Roca Foradada de Can Planes a La Roca del Vallès
 Roca Foradada de Can Nadal a Vilanova del Vallès
 Roca Foradada de Can Gol a Vilanova del Vallès

Vegeu també 
 Foradada (desambiguació)